Turi pode ser:
Turi - uma comuna italiana da região da Puglia, província de Bari
Turi - um rio brasileiro do Estado de São Paulo

Desambiguação